Лечо́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы